Synagoga Dydiego Bergera w Łodzi przy ulicy Cegielnianej 48
 Synagoga Dydiego Bergera w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 33